Otón II, el Rico (; 1125 - ), un miembro de la Casa de Wettin, fue un margrave de Meissen desde 1156 hasta su muerte.

Biografía 
Fue el hijo mayor superviviente de Conrado de Meissen, margrave de Meissen y Lusacia. Cuando su padre, bajo la presión del emperador Federico Barbarroja, se retiró y entró en el convento agustino de Lauterberg en 1156, Otón le sucedió en Meissen mientras que sus hermanos menores Teodorico y Dedo recibieron la Marca de Lusacia y el Condado de Groitzsch con Rochlitz.

La partición implicó una disminución del poder Wettin, y la política imperial de Otón fue bastante poco efectiva. Tuvo que quedarse a un lado y ver la ampliación del poder del emperador en el territorio de la Pleissnerland alrededor de Altenburg, Chemnitz y Zwickau; más aún, intervino sin éxito en una pelea con los burgraves de Dohna, en auge, en las Osterzgebirge. Junto con el arzobispo Wichmann de Magdeburgo se unió a la expedición del emperador Federico contra el duque sajón rebelde Enrique el León en 1179, sin embargo, no consiguió beneficiarse de su caída.

La política interior de Otón fue más exitosa: alrededor de 1165 otorgó a los ciudadanos de Leipzig, ubicada en el cruce de caminos de las rutas comerciales Via Regia y Via Imperii, con privilegios ciudadanos y fundó la iglesia de San Nicolás de Leipzig. También estableció la abadía de Altzella en los estados Miriquidi en las laderas del Osterzgebirge que había recibido del emperador, donde se descubrieron minas de plata cerca de Christiansdorf en 1168. La nueva ciudad minera (Bergstadt) de Friburgo y sus rendimientos pronto se convirtieron en una de las más importantes fuentes de ingresos del margraviato, consiguiendo que más tarde se le llamara "el Rico".

En sus últimos años, Otón tuvo que enfrentarse con feroces querellas de herencias entre sus hijos Alberto y Teodorico. El margrave prefería al hijo menor, Teodorico, y a su vez fue capturado y arrestado por ALberto, quien tenía el respaldo del hermano de Otón, Dedo, y su hijo Conrado. El emperador Federico obligó a que lo liberasen de su prisión, a pesar de todo Alberto pudo afirmar sus pretensiones y suceder a su padre como margrave. El enfrentamiento entre hermanos, sin embargo, persistió hasta la repentina muerte de Alberto (se supone que envenenado) en 1195.

Matrimonio e hijos 
Otón se casó con Eduvigis de Brandeburgo, una hija del margrave ascanio Alberto el Oso. La pareja tuvo cuatro hijos:
 Alberto I (1158-1195), margrave de Meissen desde 1190, casado con Sofía, hija del duque Federico de Bohemia
 Adelaida de Meissen (1160-1211), casada con el rey Otakar I de Bohemia en 1198.
 Teodorico I (1162-1221), margrave de Meissen desde 1195, casado con Juta de Turingia, hija de Germán I
 Sofía de Meissen, casada con el duque Oldřich de Olomouc.

Antepasados

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Margraves de Meissen (Casa de Wettin)
Nobles de Alemania del siglo XII